Le régiment d'infanterie de marine du Pacifique peut faire référence comme unité de l’armée française au

 régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-Calédonie (RIMaP-NC) de Nouméa
 régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Polynésie (RIMaP-P) de Papeete